Тектю́р (также Техтюр, Тёхтюр, ) — село, центр Жанхадинского наслега Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия).

История и описание 
Расположено на северо-западе улуса, на левом берегу реки Суолы при её впадении в Лену, в 24 км к северу от улусного центра — посёлка Нижний Бестях. В подчинении наслежной администрации с. Тектюр находится расположенное на расстоянии 32 км от него село Бёдёлёх.

Основано в 1930 г. (наслег известен с XVIII в.).

В селе — центральная усадьба коллективного предприятия «Төхтүр», основные производства — мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство, земледелие (картофелеводство). Имеются Дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sakha.Gov.Ru — Жанхадинский наслег
 Сайт СЭПМ — Жанхадинский наслег
 О Тектюре на сайте news.ykt.ru
 Сайт школы
 Лист топографической карты P-52-069,070
 село 
 

Населённые пункты Мегино-Кангаласского улуса